L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Carlos Moyà remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Lauréats 
Carlos Moyà remporte le  de sa carrière en battant en finale Fernando Verdasco. Il s'agit de son  titre sur terre battue, de son  dans la catégorie ATP International Series Gold et de son  à Acapulco.

En double, Bob et Mike Bryan remportent le titre en battant en finale Juan Ignacio Chela et Nicolás Massú. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2004
Acapulco
Tennis
Tennis en mars 2004